Noten (hout), hout van de okkernoot en andere soorten uit het geslacht Juglans 
Dries Van Noten, Vlaams modeontwerper
Han Noten, Nederlands politicus
Karl Noten, Nederlands fitnesstrainer en tv-presentator
Ted Noten, Nederlands sieraadontwerper
Othene, voormalige buurtschap in de gemeente Terneuzen